Аббревиатура AHCI может означать:
 Advanced Host Controller Interface — механизм, используемый для подключения накопителей информации по протоколу Serial ATA, позволяющий пользоваться расширенными функциями, такими, как встроенная очерёдность команд (NCQ) и горячая замена.
 Академия независимых часовщиков (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants)